Константи́н Влади́мирович Кравчу́к (род. 23 февраля 1985 года, Москва, СССР) — российский профессиональный теннисист. Выиграл 3 турнира серии «челленджер» в одиночном разряде и 13 турниров — в парном разряде.

Общая информация 
Отец Константина — Владимир начальник службы безопасности, мать — Ирина психолог. Начал играть в теннис в возрасте пяти лет. В секцию тенниса его привела мама, которая сама играла в теннис на любительском уровне. Любимая поверхность — хард, любимый турнир — Санкт-Петербург. Кумиром в мире тенниса называет Роджера Федерера.

Жена — Вероника (женаты с 12 февраля 2011 года); есть дочь — Ева (родилась 10 апреля 2012 года).

Спортивная карьера 
В 2005 году Кравчук завоевал первый титул серии «фьючерс» в парном разряде. В финале турнира в Намангане Константин в паре с Равеном Класеном одержал победу над Сергеем Демехиным и Андреем Столяровым. В 2006 году Кравчук выиграл первый «фьючерс» в одиночном разряде. Турнир проходил в Сергиевом Посаде, в финале Константин обыграл казахстанского теннисиста Алексея Кедрюка. В октябре того же года он дебютировал в АТП-туре, сыграв на домашнем турнире в Москве.

В 2008 году была одержана первая победа в турнире серии «челленджер» в парном разряде. В одиночном разряде первый титул серии «челленджер» Кравчук завоевал в Ханты-Мансийске в 2009 году, в финале турнира победив Марселя Гранольерса 1-6 6-3 6-2.

В 2013 году 28-летний Кравчук дебютировал в Кубке Дэвиса за сборную России наряду с 17-летним Кареном Хачановым. В матче против ЮАР за место в первой группе зоны Европы/Африки Кравчук в парной встрече совместно с Андреем Кузнецовым одержал победу над Равеном Класеном и Такером Ворстером. Матч закончился безоговорочной победой над сборной ЮАР 5-0. В пятой, нерешающей встрече Кравчук победил Якоба Кунрада де Клерка. Несмотря на достаточно поздний дебют в сборной Кравчук после дебютного матча принял участие во всех последующих матчах Кубка Дэвиса до 2017 года, неизменно участвуя в парных встречах, одержав в 11 парных встречах 7 побед. Также он принял участие в 6 одиночных встречах, все они уже не влияли на результат матча.

Дебютировать на турнирах серии Большого шлема в основной сетке Кравчуку удалось в июне 2014 года, когда он пробился через квалификацию на Уимблдонском турнире. Следующий раз пройти квалификацию на Большой шлем он смог в 2015 году, когда Константин сыграл на Открытом чемпионате США.

В 2016 году вошёл в Топ-100 мирового рейтинга. В том сезоне он выиграл два «челленджера» в одиночном разряде. В мае он выиграл в Пусане, а в октябре в Ташкенте. В 2017 году на Открытом чемпионате Франции Кравчук обыграл в первом раунде Федерико Дельбониса и впервые прошёл в стадию второго раунда на Большом шлеме в одиночках. На этой стадии он проиграл № 8 в мире Марину Чиличу.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (20) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Победы (10)

Поражения (10)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (42)

Победы (20)

Поражения (22)

История выступлений на турнирах 

По состоянию на 28 мая 2018 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты России